Morpheus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Morpheus (software), een computerprogramma, vergelijkbaar met Kazaa
Morpheus (The Matrix), een personage in de film The Matrix
Morpheus (videospel), een videospel van Andrew Braybrook